Nijland (plaats), Nederlands dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân
 VV Nijland, een voetbalvereniging uit bovenstaande plaats

 Personen
 Albert Nijland, Nederlands architect
 Albertus Antonie Nijland, Nederlands sterrenkundige
 Dirk Nijland, Nederlands kunstenaar
 Dorus Nijland, Nederlands baan- en wegwielrenner
 Evert Nijland, Nederlands sieraadontwerper
 Gerrit Nijland, Nederlands kunstenaar
 Hans Nijland, Nederlands voetbalbestuurder
 Jan Nijland, Nederlands politicus
 Johanna Aleida Nijland, Nederlands literatuuronderzoeker en lerares
 Judith Nijland, Nederlands jazzzangeres
 Maarten Nijland, Nederlands veldrijder
 Stefan Nijland, Nederlands voetballer
 Theo Nijland, Nederlands componist, schrijver en acteur

Zie ook
 Nijland c.a., voormalig waterschap
 Nijlande, een dorp in de Nederlandse provincie Drenthe
 Nijlân (Leeuwarden), een wijk van Leeuwarden.